Појам Ђорђе I може да се односи на:

 Ђорђе I Војислављевић, српски краљ (прва половина 12. века)
 Ђорђе I Тертер, бугарски цар (крај 13. века)
 Џорџ I, краљ Велике Британије и Ирске од 1714. до 1727. и кнез-изборник Хановера од 1698 до 1727. 
 Ђорђе I Грчки, краљ Грчке
 Ђорђе I Грузијски
 Ђорђе I Шубић
 Георг I, војвода од Саксе-Мајнингена
 Георг I, кнез од Валдека и Пирмонта

Види још
 Ђорђе II (вишезначна одредница)